SK Královo Pole byl do roku 1948 název těchto klubů:
 FC LeRK Brno – fotbalový klub
 HC Brno – hokejový klub

Související rozcestníky
 KP Brno
 KPS Brno